«Куриоса» () — французская историческая драма 2019 года режиссёра Лу Жене.

Сюжет 
Чтобы погасить долги своего отца, Мария де Эредиа выходит замуж за поэта Анри де Ренье, но любит она именно Пьера Луиса, – поэта, эротомана и великого путешественника. Именно с ним она проведет посвящение в любовь и эротику через фотографическую и литературную связь, которую они придумывают вместе.

В ролях 
 Ноэми Мерлан — Мария де Эредиа
 Нильс Шнайдер — Пьер Луис
 Бенжамин Лаверн — Анри де Ренье
 Камелия Джордана — Зохра Бен Брахим
 Амира Казар — Мадам де Эредиа
 Скали Дельпейра — Месье де Эредиа
 Матильда Варнье — Луиза де Эредиа
 Мелоди Ришар — Элен де Эредия
 Эмильен Дьяр-Детоф — Жан де Тинан
 Дамиен Боннар — Андре Шомекс

Приём

Примечания

Ссылки 

Фильмы Франции 2019 года
Фильмы-драмы Франции
Исторические фильмы Франции
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Исторические фильмы о 1890-х годах
Эротические фильмы Франции